Schermerhorn:
 Simon Jacob Schermerhorn (1827 – 1901)
 Hoyt–Schermerhorn Streets, stacja metra nowojorskiego